Romanescu:
 Aristizza Romanescu
 Cristian Romanescu
 Elena Alistar-Romanescu
 Eleonora Romanescu
 Ioanid Romanescu
 Marcel Laurențiu Romanescu
 Parcul Nicolae Romanescu
 Sorin Romanescu

Nume de familie românești